Lola Racing Cars (krajše Lola) je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in .

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1962
Športna moštva, razpuščena leta 1997